Мартіньш Рубеніс (;  ) — колишній латвійський люгер, який змагався між 1998 і 2014 роками. Учасник п'яти зимових Олімпіад. На цих змаганнях здобув дві бронзові нагороди. Призер чемпіонатів світу і Європи. Переможець світової першості серед юніорів.

Із біографії 
Він виграв бронзову медаль на одиночному змаганні серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2006 року в Турині, ставши першим латвійцем (тобто представляв Латвійську Республіку), який виграв медаль на зимових Олімпійських іграх і єдиним з Латвії на зимових Олімпійських іграх 2006 року. Після цього його було обрано латвійським спортсменом року 2006 р. Він виграв свою другу бронзову медаль на зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі в командній естафеті. Загалом він брав участь у п'яти Олімпійських іграх.

Також Рубеніс виграв золоту медаль на чемпіонаті світу серед юніорів 1998 року, а також срібну та бронзову медалі на чемпіонатах світу 2003 та 2004 років. Він також виграв три медалі у командній естафеті на чемпіонаті Європи з санного спорту з золотом у 2008 та 2010 роках та бронзовим у 2006 році .

Рубеніс пішов у відставку після зимових Олімпійських ігор 2014 року. Він оголосив про свою відставку після змагань серед чоловіків, у яких він став 10-м, але через кілька днів Рубеніс виграв бронзову медаль, входячи до складу Латвійської естафети. Як результат, він та його товариші по команді в естафетному складі були помічені на пам'ятній марці, виданій Поштою Латвії. Після відставки його призначили тренером національної збірної Латвії по санному спорті, він також додатково використовує свої навички інженера-механіка для проектування саней для команди, вже виготовляючи власні сани під час змагань. Він також став членом Латвійського олімпійського комітету, раніше працював представником спортсмена в Міжнародній федерації санного спорту.

З 2005 року він практикує Фалуньгун

Рубеніс — музикант і ді-джей та учасник колективу ді-джеїв Värka Kru.

Нагороди 
 2011 — Орден Три Зірки
 2014 — Хрест визнання

Олімпійські ігри 

Результати виступів на Олімпійських іграх:
 1998 — Нагано 14 місце
 2002 — Солт-Лейк-Сіті не фінішував після аварії
 2006 — Торіно 3 місце
 2010 — Ванкувер 11 місце
 2014 — Сочі 10 місце
 2014 — Сочі 3-е місце у командній естафеті

Досягнення 

 1998 — 1 місце — чемпіонат світу серед юніорів
 2000 — 11 місце — чемпіонаті світу
 2000 — 18 місце — Кубок світу
 2001 — 29 місце — чемпіонат світу
 2001 — 25 місце — Кубок світу
 2002 — 15 місце — чемпіонат Європи
 2002 — 34 місце — Кубок світу
 2003 — 2 місце — чемпіонаті світу (командне змагання)
 2003 — 2 місце — чемпіонат світу
 2003 — 18 місце — Кубок світу
 2004 — 3 місце — чемпіонат світу
 2004 — 13 місце — Кубок світу
 2004 — 12 місце — Кубку виклику
 2005 — 11 місце — чемпіонат світу
 2005 — 11 місце — Кубок світу
 2005 — 9 місце — Кубок виклику
 2006 — 3 місце — чемпіонат Європи (командне змагання)
 2006 — 7 місце — чемпіонат Європи
 Кубок світу і Кубок виклику проводилися у декілька етапів. Вище зазначений загальний результат за сезон.

Примітки

Посилання 
 Extended profile with photo and all notable podium finishes (in Latvian)
 Профіль FIL-Luge 
 Fuzilogik Sports — Winter Olympic results — Men's luge для Fuzilogik Sports — Winter Olympic results — Men's luge
 Hickoksports.com results on Olympic champions in luge and skeleton.
 Hickok sports information on World champions in luge and skeleton.
 List of European luge champions (in German)
Машинобудівники
Нагороджені Хрестом Визнання
Призери зимових Олімпійських ігор 2014
Призери зимових Олімпійських ігор 2006
Латвійські бронзові олімпійські медалісти
Саночники на зимових Олімпійських іграх 2014
Саночники на зимових Олімпійських іграх 2010
Саночники на зимових Олімпійських іграх 2006
Саночники на зимових Олімпійських іграх 2002
Саночники на зимових Олімпійських іграх 1998
Народились 1978